Nakamtenga peut désigner :
 Nakamtenga, la localité située dans le département de Sourgoubila au Burkina Faso
 Nakamtenga I, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso
 Nakamtenga II, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso